Халкабад — назва кількох населених пунктів в Узбекистані.

Місто:
 Халкабад, Республіка Каракалпакстан, Кеґейлійський район
Міські селища:
 Халкабад, Наманганська область, Папський район
 Халкабад, Самаркандська область, Іштиханський район
 Халкабад, Сурхандар'їнська область, Музрабадський район